Холли Филдс (; род. , Сакраменто) — американская актриса телевидения, кино и озвучивания.

Биография 
Холли Филдс родилась 11 октября 1976 года в Сакраменто. Начала свою актёрскую карьеру в 6 лет в постановке «Зазеркалье». Вскоре после этого её семья вместе с братом переехала в Даллас. Некоторое время Холли гастролировала в национальных театральных постановках.

Она дебютировала на телевидении в 1987 году. Снималась в рекламе «7 Up», «Mitsubishi», «Taco Bell» и других. В 1999 году снялась в главной роли в фильме «Исполнитель желаний 2». Занималась переозвучиванием голосов Дрю Бэрримор, Кэмерон Диас, Полы Абдул, Бритни Спирс, Бриттани Мерфи, Дженнифер Лав Хьюитт, Мелора Хардин, Гвен Стефани, Кирстен Уоррен и других. Озвучивала персонажей некоторых компьютерных игр.

В 1996 году Холли была помолвлена с Кори Хэймом.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США